Явора — различные значения:

 Явора — село Турковского района Львовской области Украины
 Явора — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Паншвиц-Кукау района Баутцен, земля Саксония, Германия